Појам Виторио Венето може да се односи на:
 Виторио Венето (Торино)
 Виторио Венето (Тревизо)
 Виторио Венето (Виченца)
 Италијански бојни брод Виторио Венето